Китайгородська сільська громада:
 Китайгородська сільська громада — громада у Дніпропетровській області
 Китайгородська сільська громада — громада у Хмельницькій області